galéria: koronként változó jelentésű építészeti fogalom (árkádíves folyosó, karzat, emelt szintű beltér stb.).
galéria: képzőművészeti gyűjtemény bemutatására használt tér.
Galéria: a budapesti Magyar Nemzeti Galéria közkeletű rövid elnevezése.
galéria: vízadó rétegben kialakított, a rétegviz elvezetését szolgáló gyűjtőaknás csővezeték.